Daring Club Leuven was een Belgische voetbalclub uit Leuven. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 223 en had rood en wit als clubkleuren. De club speelde in haar geschiedenis bijna vier decennia in de nationale reeksen. Daring Club speelde in Kessel-Lo. In 2002 ging de club op in fusieclub Oud-Heverlee Leuven.

Geschiedenis 
De club werd op 28 juni 1922 opgericht als Sporting Club Louvain (na twee eerdere naamsveranderingen) en sloot zich datzelfde jaar aan bij de Belgische Voetbalbond. Eerder waren in Leuven ook al Stade Louvaniste en Victoria FC Louvain aangesloten bij de Belgische Voetbalbond. De club klom langzaam op en in 1928 bereikte men voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau. SC Louvain trof er stadsgenoten Stade en Victoria aan, maar kende er minder succes. Men eindigde er het seizoen als allerlaatste en na een seizoen zakte men weer naar de provinciale reeksen.

In 1934 promoveerde men voor een tweede keer naar de nationale bevorderingsreeksen, waar men opnieuw stadsgenoten Stade en Victoria trof. Ditmaal kon Sporting Club er zich handhaven. In 1936 behaalde men er al een vierde plaats in de reeks, in het seizoen dat stadsgenoot Stade er kampioen werd. Tot het eind van de jaren 30 bleef Sporting Club bij de beteren in zijn bevorderingsreeks. De club bleef er ook tijdens de Tweede Wereldoorlog spelen. Na de oorlog kwam het tot samensmelting van verschillende Leuvense voetbalclubs. Sporting Club stopte in juni 1945 en ging een officieuze fusie aan met Victoria FC Louvain, bij de voetbalbond aangesloten met stamnummer 206. Men ging verder in Bevordering onder de naam Daring Club Leuven, onder stamnummer 223 van Sporting Club. Stamnummer 206 werd geschrapt. In 1946 zakte men even naar de provinciale reeksen, maar in 1947 was men weer terug in Bevordering. Ook voetbalclub Hooger Op FC Leuven, bij de voetbalbond aangesloten met stamnummer 347, sloot zich aan bij Daring Club. Hooger Op bracht zijn atletiekafdeling mee, die eveneens voortaan als Daring Club Leuven verderging en later Daring Club Leuven Atletiek zou worden.

Daring Club Leuven werd opnieuw een van de betere clubs in Bevordering. In 1950 eindigde men al als derde en in 1951 werd men er uiteindelijk reekswinnaar. Voor het eerste promoveerde de club zo naar Tweede Klasse, waar ook Stade Leuven speelde. Dat jaar werd de club koninklijk en werd de naam Koninklijke Daring Club Leuven. Het seizoen 1951/52 in Tweede Klasse werd echter geen succes. Daring Club werd voorlaatste en degradeerde opnieuw, naar Derde Klasse, dat na de invoering van een vierde nationaal niveau vanaf 1952 niet langer de laagste nationale reeks was.

De volgende jaren speelde Daring Club in de middenmoot in Derde Klasse. In 1953 kreeg men er het gezelschap van stadsgenoot Stade, dat net uit Tweede Klasse was gezakt. De middelmatige seizoenen volgenden elkaar op voor Daring Club. In 1958 zakte Stade en zo werd Daring Club een paar jaar de hoogst spelende club van Leuven. Op het eind van de jaren 50 haalde men nog eens betere resultaten. Zo haalde men in 1960 een tweede plaats, het jaar erop een derde. Daarna ging het ook met Daring Club bergaf. In 1964 strandde men uiteindelijk afgetekend op een laatste plaats en zo zakte men naar Vierde Klasse. Drie jaar bleef Daring Club er nog spelen naast Stade, maar in 1967 betekende een voorlaatste plaats opnieuw degradatie. Na vele decennia nationaal voetbal zakte men zo weer naar de provinciale reeksen.

Na drie jaar provinciaal voetbal keerde Daring Club in 1970 terug in Vierde Klasse. Na een paar moeilijke seizoenen werd men daar weer een van de betere clubs, met als beste resultaat een tweede plaats in 1975. De club kende nog een paar goede seizoenen, maar zakte daarna weer weg. In 1979 eindigde men op twee na laatste en zo zakte men na negen seizoenen weer naar de provinciale reeksen, ditmaal definitief. Daring Club zou nooit meer de nationale reeksen bereiken; enkel Stade bleef de volgende paar decennia nog nationaal actief.

Op het eind van de jaren 90 ging de club nog een paar keer op en neer tussen Eerste en Tweede Provinciale, tot het in 2002 tot een grote fusie kwam in het Leuvense voetbal. Daring Club, dat toen in Eerste Provinciale speelde, ging samen met Stade Leuven en Zwarte Duivels Oud-Heverlee. Zwarte Duivels Oud-Heverlee was een jongere club uit Oud-Heverlee, aangesloten bij de KBVB met stamnummer 6142 en de voorbije jaren opgeklommen tot in Derde Klasse. De fusieclub werd Oud-Heverlee Leuven en speelde verder met stamnummer 6142 in Derde Klasse. Stamnummers 18 en 223 verdwenen.

Een aantal ex-spelers richtten zaalvoetbalclub Daring Leuven op.

Erelijst

Belgische Derde KlasseWinnaar (1): 1950/51Eerste Provinciale Brabant
Winnaar (3): 1933/34, 1946/47, 1969/71 

Tweede Provinciale BrabantWinnaar (3): 1987/88, 1997/98, 2000/01Derde Provinciale Brabant
Winnaar (1): 1993/94

Resultaten

Voetbalclub in Leuven